Absolut ist ein Reportage- und Dokumagazin für junge Erwachsene und Jugendliche auf ARTE. Es läuft am späten Samstagnachmittag oder am Mittwoch. Außerdem kann man es Mittwochnachts auch auf dem RBB sowie gelegentlich auf dem NDR sehen. 

Absolut behandelt das aktuelle Geschehen in der Welt. Es wird über Ethik, Politik, Gesellschaft, Religion und den Sinn des Lebens philosophiert, indem die Lebensentwürfe anderer Jugendlicher gezeigt werden. 
Absolut berichtet über Atomtestgelände in Kasachstan, Studenten in Kabul, Jugendorganisationen in Albanien und Gehörlosenpartys in London. 

Außerdem gibt es in jeder Sendung einen Karrieretipp. Produziert wird das Magazin von Kobalt Productions, deren Geschäftsführerin Tita von Hardenberg ist.

Weblinks
http://www.arte-tv.com/de/geschichte-gesellschaft/absolut-capte/930658.html

Kultursendung (Fernsehen)